Deuterophlebia är ett släkte av tvåvingar. Deuterophlebia ingår i familjen Deuterophlebiidae. 

Deuterophlebia är enda släktet i familjen Deuterophlebiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Deuterophlebia